Isola di Lavrov – nel Mar del Giappone
Isola di Lavrov – nel Mar Glaciale Artico